Matthew White (ciclista) (1974), ciclista en ruta australià.
 Matthew White (historiador) (s. XX), historiador estatunidenc.